
Termin -{LG}- ima više značenja.
 -{LG Group}-, korejsko preduzeće
 -{Luxair}-, luksemburška avio kompanija